Calocolobopterus är ett släkte av skalbaggar. Calocolobopterus ingår i familjen Aphodiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Calocolobopterus